Antoni Marí Calbet (Eivissa, 1932), metge i polític eivissenc.
 Antoni Marí Ferrer (Sant Joan de Labritja, Eivissa, 1943, polític balear.
 Antoni Marí Marí (Sant Joan de Labritja, Eivissa, 1956), polític eivissenc.
 Antoni Marí i Muñoz (Eivissa, 1944), poeta, assagista i narrador que viu a Barcelona, on és catedràtic de Teoria de l'Art de la Universitat Pompeu Fabra.